

Persone 
 Adamo Scoto – scrittore britannico
 André Schott (Andrea Scoto) – gesuita, umanista e teologo fiammingo
 Duns Scoto (Giovanni Duns Scoto) – filosofo e teologo scozzese
 Franz Schott (Francesco Scoto) – giurista e viaggiatore belga
 Giovanni Scoto Eriugena – monaco, teologo, filosofo e traduttore irlandese
 Josephus Scottus (Giuseppe Scoto) – abate ed erudito di origine irlandese
 Michele Scoto – filosofo scolastico, astrologo e alchimista scozzese
 Sedulio Scoto – poeta irlandese 
 Andrea da Fiesole Scoto – religioso irlandese, venerato come santo

Altro 
 Clan scoto-normanni – clan del nord Europa

Pagine correlate 

 Scotia